Aurel kan syfta på:

 Aurel, Drôme, fransk kommun i departementet Drôme
 Aurel, Vaucluse, fransk kommun i departementet Vaucluse